Lahiri ist der Familienname folgender Personen:

 Aditi Lahiri (* 1952), indische Sprachwissenschaftlerin
 Anya Lahiri (* 1982), britische Schauspielerin, Model und Sängerin indischer und finnischer Abstammung
 Bappi Lahiri (1952–2022), indischer Filmkomponist
 Chanchal Lahiri († 2019), indischer Zauberkünstler
 Jhumpa Lahiri (* 1967), US-amerikanische Autorin indischer Abstammung
 Lahiri Mahasaya (1828–1895), indischer Yogi
 Nirendranath Lahiri (1908–1972), indischer Filmregisseur
 Tulsi Lahiri (1897–1959), indischer Dramatiker und Schauspieler